Галібей — українське прізвище татарського походження.

 Галібей Іван — греко-католицький священик, громадський діяч, капелан УГА.
 Галібей Михайло Павлович — громадський, кооперативний діяч, підприємець, делегат УНРади ЗУНР.
 Галібей Степан Павлович — учитель, інспектор шкіл, сотник УГА.
 Галібей Юрій-Адальберт — греко-католицький священик, капелан УГА.

Українські прізвища